«Now & Forever — Best of Xandria» — перший альбом-збірник хітів німецького симфо-метал гурту Xandria. Реліз відбувся 6 червня 2008 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Ліза Міддельхауфе — жіночий вокал, гроулінг в пісні «Firestorm»
 Марко Хойбаум — гітари, клавіші
 Філіп Рестемайер — гітари
 Роланд Крюгер — бас-гітара в треках 3, 11, 13, 14, 17
 Даніель Йоріскес — бас-гітара в треках 2, 5, 8, 18, 19
 Нільс Міддельхауфе — бас-гітара в треках 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20
 Геріт Ламм — ударні

Примітки

Посилання 
Тексти пісень з альбому  на metal-archives.com
Офіційна дискографія на xandria.de
 Альбом на Discogs 

Альбоми Xandria
Альбоми Drakkar Entertainment
Альбоми симфонічного металу